Sarıkonak ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Sarıkonak (Bitlis), Ortschaft in der türkischen Provinz Bitlis
 Sarıkonak (İliç), Ortschaft im Landkreis İliç der türkischen Provinz Erzincan
 Sarıkonak (Karaisalı), Ortschaft im Landkreis Karaisalı der türkischen Provinz Adana